I Gravisauria è un clade di dinosauri sauropodi composto da Vulcanodon e Eusauropoda.

Classificazione 
Il clade di Gravisauria è stato nominato dal paleontologo francese Ronan Allain e dal paleontologa marocchina Najat Aquesbi nel 2008, quando un'analisi cladistica di Allain, ha provato che il Tazoudasaurus faceva parte della famiglia dei vulcanodontidae. Il gruppo include Tazoudasaurus e Vulcanodon, e il sister taxon Eusauropoda, ma anche alcune specie, come Antetonitrus, Gongxianosaurus e Isanosaurus che non appartengono a vulcanodontidae ma ad una posizione ancora più primitiva occupata in Sauropoda. La definizione di Gravisauria (lucertole pesanti), sarebbe "il gruppo formato dal l'ultimo antenato comune di Tazoudasaurus e Saltasaurus (Bonaparte e Powell, 1980) e tutti i suoi discendenti".

Di seguito è riportato un cladogramma condotto da Nair e Salisbury nel 2012, che mostra le relazioni di Gravisauria:

Sinapomorfie 
Najat Aquesbi menzionò due sinapomorfie, caratteristiche derivate, condivise in Gravisauria: le vertebre sono più larghe nel lato anteriore più di quello posteriore e posseggo dei condili asimmetrici femorali sul fondo del femore. Quelle che non sono state precedentemente pensate come sinapomorfie per Eusauropoda, Allian ha trovato queste proprietà anche in Tazoudasaurus.

Coinvolgimento nell'estinzione 
I Gravisauria si scissero nel Giurassico, intorno al Pliensbachiano e al Toarciano, circa 183 milioni di anni fa, e Aquesbi ha pensato che questo faceva parte di una rivoluzione molto più grande nelle fauna, che comprende la scomparsa dei Prosauropodi, dei Coelophysoidea e dei Thyreophora più basali, che hanno contribuito ad un livello mondiale di estinzione di massa.

Note 

Najat Aquesbi, 2008, Les Sites de Dinosaures du Lias du Haut Atlas (Maroc), Problèmes de Phylogénie et de Paleogeographie

Collegamenti esterni 
 

Sauropodi
Taxa privi di autore di classificazione